Футбольный клуб «Ерева́н» () — армянский футбольный клуб из города Ереван. Основан в 1995 году в Абовяне.

Прежние названия 
 1995 — «Котайк-2» Абовян
 1995—1999: «Ереван» Ереван

История 

Клуб первоначально был основан как фарм-клуб абовянского «Котайка», по завершении переходного чемпионата отделился и переехал в столицу сменив заодно название. Команда заиграла по-другому, появился результат. Команда три раза становилась бронзовым призёром, а в сезоне 1997 завоевала золотые медали чемпионата. После окончания чемпионата 1999 года клуб расформировался.

В 2018 году воссоздан, по итогам сезона-2018/19 вышел в премьер-лигу. В 2020 году клуб вместе с тремя командами Первой лиги уличён в договорных матчах, ряд игроков и представителей этих команд были дисквалифицированы, ФК «Ереван» на 2 сезона лишён права принимать участие в турнирах под эгидой ФФА.

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок Армении

Еврокубки 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Крупнейшие победы и поражения 
Самые крупные победы:
В чемпионате Армении:
 «Ереван» — «Арагац» Гюмри — 6:0 (1995/96 год)
 «Ереван» — «Зангезур» Горис — 6:0 (1996/97 год)
 «Ереван» — ФК «Гюмри» — 6:0 (1999 год)

В кубке Армении:
 «Ереван» — «Арабкир» Ереван — 6:0 (1996 год)

Самые крупные поражения:
В чемпионате Армении:
 «Ереван» — «Ширак» Гюмри — 0:5 (1999 год)

В кубке Армении:
 «Ереван» — «Пюник» Ереван — 0:5 (1997 год)

В европейских кубках:
 «Ереван» — «Днепр» Днепропетровск (Украина) — 1:6 (1996/97 год)

Самые результативные ничьи:

В чемпионате Армении:
 «Ереван» — «Двин» Арташат — 4:4 (1998 год)

В кубке Армении:
 «Котайк-2» — «Туфагорц» Артик — 2:2 (1995 год)

Самые результативные матчи:

В чемпионате Армении:
 «Ереван» — АСС Ереван — 7:2 (1996/97 год)
 «Ереван» — «Зангезур» Горис — 7:2 (1996/97 год)

В кубке Армении:
 «Ереван» — «Арабкир» Ереван — 6:0 (1996 год)

В европейских кубках:
 «Ереван» — «Днепр» Днепропетровск (Украина) — 1:6 (1996/97 год)

Достижения

Национальные чемпионаты 
  Чемпион Армении (1)  1997
  Бронзовый призёр чемпионата Армении (3)  1995/96, 1996/97, 1998
  Финалист Кубка Армении (1)  1998

Рекордсмены клуба

Главные тренеры клуба

Президенты клуба

Примечания

Ссылки 
 Профиль на www.weltfussballarchiv.com  
 Профиль на klisf.info 
 Профиль на national-football-teams.com 
 Профиль на www.stats.fussball-forum.de  
 Профиль на www.european-football-statistics.co.uk 
 Профиль на www.rsssf.com 
 Профиль на footballfacts.ru (1992—1999)
 Профиль на footballfacts.ru (с 2018)
 Профиль на wildstat.ru

ФК «Ереван»
Футбольные клубы Армении, прекратившие существование